hrabstwo Grayson (ang. Grayson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Grayson (ang. Grayson County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Grayson (ang. Grayson County) w USA, w stanie Wirginia